Związek Faszystów – polska organizacja faszystowska utworzona w Warszawie w 1924, zaprzestała działalności w 1927.

W roku 1925 utworzyła skrajnie antysemicką Unię Nacjonalistyczną - Honor i Ojczyzna razem z takimi organizacjami jak Rycerze Orła Białego, Rycerze Monarchizmu, Pogotowie Patriotów Polskich.

Kontynuacją tych organizacji była Stronnictwo Faszystów Czarna Falanga, rozwiązana w 1929.

Literatura 
 Polska Odrodzona 1918-39 praca IH PAN, wyd.WP, W-wa 1983
 Historia polityczna Polski 1918-39, Marcin Eckert, wyd.WSP, W-wa 1988

Faszystowskie partie i ugrupowania
Nacjonalizm polski
Antysemityzm w II Rzeczypospolitej
Skrajna prawica w Polsce